Крешель ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Таррагонес. Занимает площадь 10,46 км². Население — 3 319 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Datos estadísticos
 Imágenes del castillo

Муниципалитеты Таррагоны
Населённые пункты Таррагоны